Macchie ima više značenja:
 Macchie, Campobasso
 Macchie, Catanzaro
 Macchie, Chieti
 Macchie, Macerata
 Macchie, Perugia
 Macchie, Pescara
 Macchie, Terni